«Тук-тук» — российский рисованный мультфильм 1993 года.
 Тук-тук — то же, что моторикша.
 «Тук-тук» — четвёртая серия десятого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».
 
 Туктук — монастырь в северной Индии.

См. также 
 Тук
 Тука